Aimé-Miville Déchêne (1881-1945), un avocat et homme politique fédéral du Québec ;
 Alphonse Arthur Miville Déchêne (1848-1902), un marchand et homme politique fédéral et municipal du Québec ;
 François Miville-Deschênes (1969-), un dessinateur, scénariste et coloriste de bande dessinée québécois ;
 Julie Miville-Dechêne (1959-), une journaliste et fonctionnaire québécois ;
 Joseph David Lucien Miville Couture (1916-1968), un animateur de radio et comédien à Radio-Canada ;
 Paul Favre-Miville (1939-1996), l'un des sept moines de Tibhirine ;
 Pierre-Luc Miville, un réalisateur québécois ;
 Pierre Miville (1602-1669), un maître menuisier, pionnier de la Nouvelle-France et capitaine de la côte de Lauzon.